St Laurence oder St. Laurence steht für:

 St Laurence (Bradford-on-Avon), Kirche in Bradford-on-Avon
 St Laurence’s Church (Greenock), Kirche in Greenock
 St. Laurence, Markenname des britischen Automobilherstellers John Tavendale